Tyco bezeichnet:

 Tyco International, ein ehemaliger börsennotierter Mischkonzern, der sich um 2017 aufspaltete in:
 Tyco Fire & Security, ehemaliger Konzern im Bereich Feuerschutz- und Sicherheitstechnik, später als Tyco International einziger Träger der Marke „Tyco“, 2016 Fusion mit Gebäudetechniksparte von Johnson Controls
 Tyco Electronics (heute TE Connectivity), internationaler Konzern im Elektronik-Bereich, hervorgegangen aus Tyco International
 Tyco Healthcare, danach Covidien, ehemaliges börsennotiertes Unternehmen der Medizintechnik (hervorgegangen aus Tyco International)
 Tyco Toys, ein ehemaliger Spielwaren-Konzern, der mit Mattel fusionierte

Siehe auch
 Tycho